Vyncke ist der Name von

 Camiel Vyncke (* 1940), belgischer Radrennfahrer
 François Vyncke (1892–??), belgischer Langstreckenläufer